Angie is uit het Engels een verkorte vorm van de meisjesnaam Angela, zie Angelo.

 Angie (nummer), een lied van The Rolling Stones uit 1973
 Angie (album), een muziekalbum van Angela Bofill uit 1978
 Angie (1993), een film uit 1993 van Martin Lagestee
 Angie (1994), een film uit 1994 van Martha Coolidge
 Angie (Louisiana), een plaats in de Verenigde Staten
 Angie Baby, een lied van Helen Reddy uit 1974
 Angie Stone (1961), geboren Angela Laverne Brown, Amerikaans zangeres